Rocani – abitanti di Roca Nuova
Rocani – abitanti di Roca Vecchia